MPD puede hacer referencia a:

Departamento de Policía de Miami, MPD según su nombre en inglés: Miami Police Department;
Music Player Daemon, servidor para reproducción de audio por medio de base de datos, para el sistema GNU/Linux;
Movimiento Popular Democrático, partido político de Ecuador;
Movimiento para la Democracia, partido político de Cabo Verde cuyo nombre en portugués es Movimento para a Democracia; o
Ministerio de Planificación del Desarrollo, ministerio de Bolivia.